Юстедалсбреэн или Ю́стеда́лсбре () — крупнейший ледник континентальной Европы. Он расположен в норвежском фюльке Согн-ог-Фьюране. Высочайшей вершиной ледника является Хёгсте-Бреакулен (1957 м), хотя нунатак Лодалскопа возвышается на 2083 м.

Площадь ледника равна 487 км2. В самом широком месте он имеет толщину 600 м, ледник протягивается на 60 км. Он имеет около 50 рукавных ледников, например Бриксдалсбреэн и Нигардсбреэн. В 1991 году Юстедалсбреэн был включён в одноимённый национальный парк. Ледник поддерживается не низкими температурами, а высоким уровнем снежных осадков.

Примечания

Ссылки 
 Jostedalsbreen National Park Centre

Литература 
 * 
 
 
 

Ледники Норвегии
Бассейн Норвежского моря
Бассейн Северного моря
Водные объекты фюльке Вестланн